Cosmotriphora decorata är en snäckart som först beskrevs av C. B. Adams 1850.  Cosmotriphora decorata ingår i släktet Cosmotriphora och familjen Triphoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
decorata